Кармело Феликс Каме Иса (; ) — аргентинский фехтовальщик. Прозвище «Чичо». На олимпиаде 1928 года в Амстердаме завоевал бронзовую медаль в составе аргентинской команды по фехтованию.

Кармело Каме — сын Франсиско Каме, который был одним из первых аргентинских олимпийцев. Кармело стал национальным чемпионом по фехтованию в возрасте 16 лет. Впервые он был включен в национальную команду для участия в Олимпийских играх 1924 года в Париже, но не явился, приняв решение завершить своё юридическое образование. После амстердамской Олимпиады 1928 года Каме женился на Элси Муир и поселился в Буэнос-Айресе, где занялся юридической практикой. Кармело умер в возрасте 102 лет и на момент смерти был самым долгоживущим из бывших олимпийцев.

См. также 
 Список призёров Олимпийских игр, доживших до 100 лет

Примечания

Ссылки 

Фехтовальщики Аргентины
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 1928 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 1928 года
Столетние долгожители Аргентины